Jacques Cristophe Valmont de Bomare (1731-1807) est un minéralogiste qui écrit le traité de minéralogie ou nouvelle exposition du regne mineral publié en 1774.

Notes et références

Article connexe 
 Faux minéraux et fossiles

Liens externes 
 
 
 

Minéralogiste français du XVIIIe siècle
Minéralogiste français du XIXe siècle
Géologue français du XVIIIe siècle
Géologue français du XIXe siècle
Naissance en novembre 1731
Naissance à Rouen
Décès en août 1807
Décès à Paris
Décès à 75 ans